Этот раздел указывает на отдельные страницы лет .

3-е тысячелетие

XXI век

2-е тысячелетие

XX век

XIX век

XVIII век

XVII век

XVI век

XV век

XIV век

XIII век

XII век

XI век

1-е тысячелетие

X век

IX век

VIII век

VII век

VI век

V век

IV век

III век

II век

I век

1-е тысячелетие до н. э.

I век до н. э.

II век до н. э.

III век до н. э.

IV век до н. э.

V век до н. э.

VI век до н. э.

VII век до н. э.

VIII век до н. э.

IX век до н. э.

X век до н. э.

2-е тысячелетие до н. э.

XI век до н. э.

XII век до н. э.

XIII век до н. э.

См. также 
 Список десятилетий
 Список веков
 Список тысячелетий

Списки по годам
Исторические хронологии